Příjmení Chvatík nese více různých osobností:

 Ivan Chvatík (* 1941) – český filosof, editor a překladatel
 Jan Chvatík (* 1979) – český právník a historik
 Květoslav Chvatík (1930–2012) – český filozof, estetik, historik umění a literární teoretik